Con aeropuerto de Murcia se puede hacer referencia a:
 el Aeropuerto de Murcia-San Javier, base aérea militar abierta al tráfico civil hasta el 14 de enero de 2019, situada en el municipio de San Javier, Región de Murcia;
 el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, aeropuerto situado en el municipio de Murcia, abierto el 15 de enero de 2019.